Ла Тома де Агва има више значења:

 Ла Тома де Агва (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тома де Агва (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тома де Агва (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику